Ling Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ling Xian (härad i Kina), Shandong, 
 Yanling Xian (härad i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar